Asterothyriaceae är en familj av lavar. Asterothyriaceae ingår i ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Asterothyriaceae